Haber je priimek več oseb:
 Fritz Haber, nemški kemik (1868-1934)
 Shamai Haber, francoski kipar (1922-)